La Coupe du Luxembourg de volley-ball féminin est organisée par la Fédération Luxembourgeoise de Volleyball (F.L.V.B.), elle a été créée en 1966.

Généralités

Historique

Palmarès

Notes et références

Liens internes 
Championnat du Luxembourg de volley-ball féminin
Coupe du Luxembourg de volley-ball masculin

Liens externes
 Site officiel de la fédération

Luxembourg